Ява:
 Ява — остров в составе Индонезии.
 «Ява» — марка мотоциклов и автомобилей, производившихся сначала в Чехословакии, затем в Чехии.
 «Ява» — песня советской российской рок-группы «Сектор Газа».
 «Ява» — марка сигарет.
 «Ява» — московская табачная фабрика.
 Ява (Java) — язык программирования.
 «Ява» — установка 13Я для производства технических синтетических алмазов, находящаяся на бывшем полигоне Азгир в Атырауской области Казахстана.